Мексика начала участвовать в летних Олимпийских играх с 1900 года. На зимних Олимпийских играх страна дебютировала в 1928 году.

В 1968 году город Мехико стал столицей XIX Летней Олимпиады.

Всего мексиканские спортсмены завоевали 69 медалей, в основном в соревнованиях по лёгкой атлетике, боксу и прыжкам в воду.

Национальный Олимпийский комитет Мексики образован в 1923 году.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См. также 
 Мексика
 Олимпийские игры

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Мексика на официальном сайте Олимпийского движения
 
 Олимпийский комитет Мексики

Мексика на Олимпийских играх
Спорт в Мексике